Eendagsbloem (Tradescantia virginiana)
Tradescantia spathacea